Чланак о соби са именом Александар Васиљевић може се односити на:

 Александар Васиљевић (генерал) - српски пензионисани генерал-потпуковник и контраобавештајац
 Александар Васиљевић (фудбалер, 1982) - босанскохерцеговачки фудбалер
 Александар Васиљевић (фудбалер, 2001) - српски фудбалер
 Александар Васиљевић (музичар) - гитариста у групама У шкрипцу и Фамилија